Silence steht für:

 Silence (Band), slowenische Band
 Silence 4, portugiesische Band
 Silence, Originaltitel von Eiskalte Stille, US-amerikanischer Thriller aus dem Jahr 2003
 Silence (Film), US-amerikanischer Spielfilm aus dem Jahr 2016
 Silence (Computerspiel), Videospiel aus dem Jahr 2016
 Silence (Kletterroute), eine Kletterroute bei Flatanger, Norwegen
 The Silence (1982), Oscar-nominierter Kurzfilm von Michael Toshiyuki Uno (1982)
 The Silence (2019), US-amerikanischer Film von John R. Leonetti

Siehe auch:
 Dead Silence
 Enjoy the Silence
 Teachings in Silence
 Silencing
 Silenzer